Seria GP3 – sezon 2016 – siódmy sezon w historii serii GP3. Sezon rozpoczął się 14 maja na hiszpańskim torze Circuit de Barcelona-Catalunya, a zakończył 27 listopada na Yas Marina Circuit w Abu Zabi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Monakijczyk Charles Leclerc, a wśród zespołów najlepsza była francuska ekipa ART Grand Prix.

Lista startowa

Zmiany

Zespoły 
 Startujące od 2010 roku zespoły Status Grand Prix oraz Carlin wycofały się z serii.
 Wielokrotny mistrz serii GP2 oraz Formuły Renault 3.5 – DAMS dołączył do serii.

Kierowcy

Ubiegłoroczni 
 Esteban Ocon (mistrz): ART Grand Prix → Mercedes-Benz DTM Team ART (Deutsche Tourenwagen Masters)
 Luca Ghiotto (wicemistrz): Trident → Trident (Seria GP2)
 Marvin Kirchhöfer (3. miejsce): ART Grand Prix → Carlin (Seria GP2)
 Jimmy Eriksson (5. miejsce): Koiranen GP → Arden International (Seria GP2)
 Antonio Fuoco (6. miejsce): Carlin → Trident
 Jann Mardenborough (9. miejsce): Carlin → NDDP Racing with B-MAX (Super GT)
 Ralph Boschung (11. miejsce): Jenzer Motorsport → Koiranen GP
 Óscar Tunjo (15. miejsce): Trident → Jenzer Motorsport
 Sandy Stuvik (17. miejsce): Status Grand Prix → Trident
 Seb Morris (18. miejsce): Status Grand Prix → Team Parker Racing (British GT)

Debiutanci 
 Nyck de Vries (3. miejsce w Formule Renault 3.5): DAMS → ART Grand Prix
 Jake Dennis (3. miejsce w Europejskiej Formule 3): Prema Powerteam → Arden International
 Jack Aitken (mistrz w Europejskim Pucharze Formuły Renault 2.0): Koiranen GP → Arden International
 Charles Leclerc (4. miejsce w Europejskiej Formule 3): Van Amersfoort Racing → ART Grand Prix
 Jake Hughes (wicemistrz w Alpejskiej Formule Renault 2.0): Koiranen GP → DAMS
 Kevin Jörg (wicemistrz w Północnoeuropejskim Pucharze Formuły Renault 2.0): Josef Kaufmann Racing → DAMS
 Steijn Schothorst (wicemistrz w Renault Sport Trophy): Equipe Verschuur → Campos Racing
 Akash Nandy (3. miejsce w Asian Le Mans Series): KCMG → Jenzer Motorsport
 Alexander Albon (7. miejsce w Europejskiej Formule 3): Signature → ART Grand Prix
 Santino Ferrucci (11. miejsce w Europejskiej Formule 3): Mücke Motorsport → DAMS
 Giuliano Alesi (4. miejsce w Francuskiej Formule 4): → Trident
 Nirei Fukuzumi (4. miejsce w Japońskiej Formule 3): HFDP Racing → ART Grand Prix
 Tatiana Calderón (27. miejsce w Europejskiej Formule 3): Carlin → Arden International
 Mahaveer Raghunathan (39. miejsce w Europejskiej Formule 3): Motopark → Koiranen GP

Regulamin 
 Ze względu na mniejszą stawkę zespołów, ekipy dostały możliwość wystawienia czwartego samochodu, jednak tylko trzy najlepsze wyniki w każdym wyścigu były uwzględniane do klasyfikacji zespołów.

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz serii GP3 na sezon 2016 został potwierdzony 4 marca 2016 roku. Składa się z dziewięciu rund, towarzysząc Formule 1 w Europie, w Malezji oraz w Abu Zabi. Z kalendarza wypadła runda w Bahrajnie oraz runda w Rosji. Po raz pierwszy w historii zostanie rozegrana runda w Malezji.

Wyniki

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony GP3
2016 w GP3